Kreder peut désigner :

Patronyme 
 Colette Kreder (1934-2022), entrepreneuse et féministe française ;
 Michel Kreder (1987-), coureur cycliste néerlandais ;
 Raymond Kreder (1989-), coureur cycliste néerlandais, frère de Michel et cousin de Wesley ;
 Wesley Kreder (1990-), coureur cycliste néerlandais, cousin de Michel et Raymond.

Homonymie de patronyme